Llista dels 221 municipis del departament francès del Loira Atlàntic (44) a data de 2013.

Loira Atlàntic